Пяршаукштис:

 Пяршаукштис — небольшое озеро в восточной части Литвы.
 Пяршаукштис — село в составе Швенчёнского района Литвы.